Västergötland eller Västgöta kan syfta på:

Områden
 Västergötland – ett landskap i Götaland (vanligaste)
 Västra Götalands län – ett av Sveriges län
 Västergötlands bon – en medeltida indelning av Västergötland
 Västgötaslätten – ett slättlandskap i Västergötland

Militär
 Västergötlandsklass – en ubåtsklass
 HMS Västergötland – flera olika fartyg
 Västergötlands storregemente – ett regemente under tidigt 1600-tal
 Västgöta regemente – ett kavalleri- och senare infanteriförband åren 1628–1927.
 Västgöta-Dals regemente – ett svenskt infanteriförband åren 1624–1901 (åren 1902–2000 benämnt Hallands regemente).
 Västgöta-Bohus regemente – ett tänkt namn som uppkom genom försvarsbeslutet 1925 till Bohusläns regemente,
 Västgöta flygflottilj – ett svenskt flygförband åren 1939–1994.
 Västgötabrigaden – ett svenskt infanteriförband åren 1949–1992

Övrigt
 Västergötlands golfdistriktsförbund –  golfklubbarna i Västra Götalands län inom landskapet Västergötland
 Västergötlands museum – ett museum i Skara
 Västgöta nation – flera olika studentnationer
 Västgöta Open – en schackturnering